Spazio profondo –  il vuoto che esiste tra i corpi celesti
 Spazio profondo – episodio della prima stagione della serie televisiva Star Trek